'''Deep Cuts puede referirse a:

Deep Cuts (álbum de Mr. Big)
Deep Cuts (álbum de The Knife)
Deep Cuts (álbum de Strawbs)
Deep Cuts (EP de A Perfect Circle)
Deep Cuts (EP de Yellowcard)'''